CIII steht für:
 römische Zahlzeichen für 103

C III steht für:
 Bayerische C III
 Bayerische C III (Ostbahn)

C.III steht für:
 AEG C.III, deutsches Militärflugzeug
 AGO C.III, deutsches Militärflugzeug, siehe AGO C.I-III
 Albatros C.III, Jagdaufklärer der Albatros Flugzeugwerke
 Aviatik C.III, deutsches Militärflugzeug, siehe Aviatik C-Typen
 DFW C.III, deutsches Militärflugzeug
 Fokker C.III, niederländisches Militärflugzeug
 Halberstadt C.III, deutsches Militärflugzeug
 LVG C.III, deutsches Militärflugzeug
 Roland C.III, deutsches Militärflugzeug
 Rumpler C.III, deutsches Militärflugzeug
 Sablatnig C.III, deutsches Militärflugzeug der Sablatnig Flugzeugbau

Siehe auch:
 C3
 Mercedes-Benz C 111

Abkürzung